Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2003./04. je drugi put zaredom osvojila ekipa "Podravka" iz Koprivnice.

Prva liga 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, 1. HKL žene  
 zg-kuglanje.hr, konačna ljestvica  
 kuglacki-savez-os.hr  
 kuglacki-savez-os.hr, rezultati i ljestvica

Druga liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, 2. HKLC - žene  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Ostale lige

Unutrašnje poveznice 
 Prva hrvatska kuglačka liga za žene

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 zg-kuglanje.hr, Prva liga za žene 2003./04., pristupljeno 7. veljače 2014. 
  

2003-04